MCG, a melbourne-i krikettstadion széles körben elterjedt rövidítése
McG, Joseph McGinty Nichol amerikai filmrendező művészneve
MCG, az alaszkai mcGrathi repülőtér IATA-kódja
MCG, a magnetokardiográfia rövidítése